Убийство Маттеотти

 Убийство Маттеотти — убийство депутата-социалиста Джакомо Маттеотти, совершенное итальянскими фашистами 10 июня 1924 года и спровоцировавшее политический кризис в стране.
 Убийство Маттеотти — итальянский фильм 1956 года (режиссёр ).
 Убийство Маттеотти — итальянский фильм 1973 года (режиссёр Флорестано Ванчини).